Schemtschuschina steht für:

den Namen des Fußballvereins Schemtschuschina Sotschi
den Familiennamen von Polina Semjonowna Schemtschuschina (1897–1970), einer sowjetischen Politikerin